Акоп Ефремович Тертерян (; 23 февраля 1924, Симферополь, — 7 января 1996, Ереван) — советский и армянский учёный, специалист по систематике и биологии двукрылых.

Биография 
Родился с Симферополе 23 февраля 1924 года в семье служащего.

Высшее образование получил в Ереванском зооветеринарном институте. В 1947 году поступает в аспирантуру Зоологического института АН Армянской ССР. Руководителем его назначен известный энтомолог Иван Антонович Рубцов. В 1951 году состоялась защита кандидатской диссертации на тему «Фауна мошек Армянской ССР». С 1961 года до конца жизни занимает пост заведующего сектором лабораторией энтомологии Зоологического института АН Армянской ССР. В Зоологическом институте АН СССР в 1989 году защищает докторскую диссертацию по теме «Систематика и экология слепней Закавказья (Diptera, Tabanidae)».

Умер в Ереване 7 января 1996 года.

Научные достижения 
Внёс весомый вклад в познание фауны, экологии и систематики двукрылых Закавказья. Описал 12 видов этого семейства: , , , , , ,, , , , , . Препараты типовых экземпляров находятся в коллекции Зоологического институту РАН. Одним из первых в Советском Союзе инициировал кариосистематическое исследование мошек. Выявил особенности этапов жизненных циклов слепней: откладке яиц, местах обитания личинок. Изучал суточные и сезонные ритмы активности. Дополнены сведения о паразитах и хищниках слепней. Исходя из анализа признаков внешнего строения личинок и взрослых особей слепней Палеарктики предложил выделять восемь морфологических типов: пангониоидный, сильвиоидный, хризопсоидный, гематопотоидный, наноринхоиждный, гептатомоидный, териоплектоидный и табаноидный. Предложил гипотезу о направлениях эволюции слепней в кайнозое и этапах становления питания самок слепней кровью. Тертерян являлся членом Президиума Всесоюзного энтомологического общества и председателем Армянского отделения общества. Входил в состав редколлегии журнала «Энтомологическое обозрение». Принимал участие в организации нескольких крупных конференций по изучению фауны Закавказья. Руководил подготовкой четырёх кандидатских диссертаций. Среди наиболее известных учеников Тертеряна — специалист по кариосистематике мошек Эжени Ашотовка Качворян.

Важнейшие публикации Тертеряна 
Автор более 90 публикаций, в том числе:

Признание 
Награждён медалями «Ветеран труда», «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг» и «За трудовое отличие».

В честь Тертеряна названы два вида двукрылых:  и

Примечания 

Энтомологи XX века
Энтомологи СССР
Диптерологи по алфавиту
Энтомологи по алфавиту